dynamika (elektroakustyka)
 dynamika (fizyka)
 dynamika (muzyka)
 dynamika (robotyka)